Martial steht für:
 Martial (Name), französischer Vorname und Familienname
 Martial (Adelsgeschlecht), französisch-deutsches Adelsgeschlecht

Personen:
 Martial (Marcus Valerius Martialis; 40–103/4), römischer Dichter
 Quintus Gargilius Martialis (3. Jh.), römischer Autor im Bereich Gartenbau
 Martial von Limoges (3. Jh.), Heiliger, Bischof von Limoges
 Martial d’Auvergne (1430–1508), französischer Schriftsteller
 Maximilian Carl von Martial (um 1665–1743), kurpfälzischer Generalfeldmarschall

Siehe auch:
 Marcial
 Martial Arts, siehe Kampfkunst
 Martial-Arts-Film